Tenma de Pégaso (Next Dimension): personagem principal da série Saint Seiya: Next Dimension, por Masami Kurumada.
Tenma de Pégaso (The Lost Canvas): personagem principal da série Saint Seiya: The Lost Canvas, por Shiori Teshirogi.

Desambiguação